Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Dallas 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Evonne Goolagong (finale)
 Billie Jean King (secondo turno)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)

 Virginia Wade (semifinali)
 Evonne Goolagong (semifinali)
 Sue Barker (terzo turno)
 Kathy Jordan (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Dallas 1980